Chordodes annulatus är en tagelmaskart som först beskrevs av Otto Friedrich Bernhard von Linstow 1906.  Chordodes annulatus ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
annulatus